Ženski svetovni rekord v teku na 800 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1922 postavila Georgette Lenoir s časom 2:30,4, aktualni rekord pa je 26. julija 1983 postavila Jarmila Kratochvílová s časom 1:53,28. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 29 rekordov.

Razvoj rekorda
y - tek na 880 jardov, + - čas iz teka na večjo razdaljo.

Sklici in opombe

800 m